UK Championship 1978 (Coral UK Championship) var en inbjudningsturnering i snooker som spelades mellan 22 november och 1 december 1978 i Preston, England. Doug Mountjoy vann turneringen efter att ha slagit David Taylor i finalen med 15-9. Det var den första av Mountjoys två UK-titlar, den andra kom tio år senare, då turneringen hade fått rankingstatus. Årets turnering var enbart för spelare från Brittiska öarna och hade inte rankingstatus.

Händelser i samband med turneringen
Patsy Fagan var regerande mästare, men föll i sin första match mot blivande finalisten David Taylor.
Detta var Taylors första final, trots att han varit professionell i nästan ett decennium.
Terry Griffiths hade nyss blivit professionell spelare (och skulle komma att vinna VM senare under säsongen). Han ledde med 8-2 i sin match i första omgången mot Rex Williams, men föll med 8-9.
Graham Miles svängde rejält med resultaten; han utklassade Willie Thorne (som sensationellt slagit ut Ray Reardon) med 9-1 i kvartsfinalen, men föll med samma siffror mot Doug Mountjoy i semifinalen.
Detta var det första av 20 UK Championship i rad som spelades i Guild Hall i Preston.
Finalen sändes i BBC.

Resultat

Huvudturnering

Källor

Referenser

Externa länkar
Snooker Database

1978 i Storbritannien
Snookersäsongen 1978/1979
1978